Ahmed Eid Abdel Malek – calciatore egiziano
 Anouar Abdel-Malek – storico e sociologo egiziano
 Bilel Aït Malek – calciatore francese
 Jahan Malek Khatun – poetessa e principessa persiana
 Jaromír Málek – egittologo ceco
 Marian Málek – allenatore di biathlon ed ex biatleta ceco
 Petr Málek – tiratore a volo ceco
 Rami Malek – attore statunitense
 Redha Malek – politico algerino
 Tatjana Malek – tennista tedesca